

Фамилия 
Карпелан (, , изначально Karpelain) — фамилия, распространённая в Швеции и Финляндии. Многие носители данной фамилии принадлежат к древнему дворянскому шведскому (позже также финляндскому) роду Карпеланов.

Известные носители (в алфавитном порядке):
 Карпелан, Бу (1926—2011) — финский писатель.
  (1700—1788) — шведский военный, генерал-лейтенант.
  (1921—2000) — финский психотерапевт, пионер финской групповой психотерапии.

Другое 
  — финский учебный корабль; назван в честь Вильгельма Карпелана (1700—1788).